Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1972 в Сапоро показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 35 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1006 спортисти (от които 205 жени) от 35 страни в периода от 3 февруари до 13 февруари 1972 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 17 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 18 без отличие. СССР успява да спечелят най-много медали (16), спечелвайки също така и най-много златни (8) и сребърни (5) отличия. Отборът на Демократична република Германия най-много бронзови (7) медала, а този на Норвегия най-много сребърни (5). България участва на Игрите в Сапоро, но без да спечели някакво отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри